

Куликоль — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Куликоль — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область